John Hannah ou John Hanna est le nom de différentes personnes :
 John Hanna (1935-2005), joueur de hockey sur glace canadien.
 John Hannah (1951-), joueur américain de football américain.
 John Hannah (1962-), acteur et producteur britannique.